Vieux Moulin (Étaples), windmolen
Vieux Moulin (Herve), watermolen
Vieux Moulin (Sippenaeken), watermolen
Vieux Moulin d'Éprave, watermolen

Zie ook
Oude Molen